Alexander Hardcastle (1872-1933), capitaine de la Royal Navy, archéologue amateur et mécène britannique de la Vallée des Temples d'Agrigente.
 Bill Hardcastle (1874-1944), joueur néo-zélandais de rugby à XV et de rugby à XIII ;
 Diana Hardcastle (-), actrice britannique ;
 Frances Hardcastle (1866–1941), mathématicienne et suffragette britannique.
 May Hardcastle, joueuse de tennis australienne des années 1930 ;
 Paul Hardcastle (1957-), musicien britannique.
 Sarah Hardcastle (1969-), nageuse britannique.

Voir aussi :
 Hardcastle and McCormick, titre original de la série télévisée américaine Le Juge et le Pilote.